Wetjen ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-August Wetjen (1925–2014), deutscher Verfahrenstechniker und Manager
 Reinhold Wetjen (* 1953), deutscher Politiker (SPD)